Stanley Cohen pode referir-se a:

 Stanley Cohen –  fisiologista estadunidense
 Stanley Cohen (sociólogo) – sociólogo e criminólogo nascido na África do Sul 
 Stanley Norman Cohen  –  geneticista estadunidense.
Desambiguações de antropônimos